Federico Guglielmo Raiffeisen, ispiratore del movimento cooperativistico e mutualistico delle casse rurali in Europa a fine '800.

Banche Cooperative 
la Raiffeisen Bank International, banca austriaca con interessi nell'Europa centrale e orientale;
la Raiffeisen Svizzera, terzo gruppo bancario in Svizzera;
la Raiffeisen Landesbank Südtirol, banca italiana, riferimento delle Casse Rurali in Alto Adige.
la Raiffeisen-Landesbank Tirol, banca austriaca , riferimento delle Casse Rurali in Tirolo (Tirol).
la Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, banca austriaca, riferimento delle Casse Rurali in Bassa Austria (Niederösterreich) e Vienna (Wien).
la Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, banca austriaca, riferimento delle Casse Rurali in Alta Austria (Oberösterreich).
la Raiffeisen-Landesbank Steiermark, banca austriaca, riferimento delle Casse Rurali in Stiria (Steiermark) .
la Raiffeisenlandesbank Vorarlberg, banca austriaca, riferimento delle Casse Rurali in Vorarlberg .
la Raiffeisenlandesbank Burgenland, banca austriaca, riferimento delle Casse Rurali in Burgenland .
la Raiffeisenlandesbank Kärnten, banca austriaca, riferimento delle Casse Rurali in Carinzia (Kärnten).
la Raiffeisenverband Salzburg, banca austriaca, riferimento delle Casse Rurali in Salzburg
la Federazione delle Cooperative Raiffeisen, organo di vigilanza e di rappresentatività delle singole banche cooperative.

Sport 
la Raiffeisen Superliga, la massima divisione di calcio in Kosovo.